David Seymour, noto anche come Chim – fotografo e giornalista polacco
 David Seymour – politico neozelandese